Seznam občin departmaja Loire-Atlantique zajema 221 občin.

 (NM) Nantes Métropole, Communauté urbaine Nantes.
 (CAB) Communauté d'agglomération of Côte du Pays Blanc, ustanovljena leta 2003, delno tudi v Morbihanu.
 (CAS) Communauté d'agglomération Région Nazairienne et de l'Estuaire, ustanovljena leta 2001.
 (LS) Communauté de communes Loire & Sillon, ustanovljena leta 2002.
 (COMPA) Communauté de communes Pays d'Ancenis.

Loire-Atlantique